Der Wahlkreis 4 Peine ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Stadt Peine und die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede und Wendeburg, deckt also den größten Teil vom Landkreis Peine ab.

Der Wahlkreis wurde zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 neu gebildet. Bei der 2003 gültigen Wahlkreiseinteilung bestanden in Braunschweig die Wahlkreise Peine und Peine-Land.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Peine acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Julius Schneider (SPD). Über die jeweiligen Landeslisten zogen zusätzlich Christoph Plett (CDU) und Heiko Sachtleben (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 4.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Peine sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Möhle (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Christoph Plett (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 4.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Plett, Christoph" |Christoph Plett
|32,3
|30,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Möhle, Matthias " | Matthias  Möhle
|48,1
|44,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Sachtleben" |Heiko Sachtleben
|5,0
|6,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Grösch, Maximilian" |Maximilian Grösch
|4,2
|5,9
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Eggers, Jürgen" |Jürgen Eggers
|3,8
|3,9
|-
| AfD
| data-sort-value="Westphal, Oliver" |Oliver Westphal
|6,5
|6,7
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,6 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Peine sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Möhle (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 4.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Plett" |Christoph Plett
|37,2
|31,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Möhle, Matthias " | Matthias  Möhle
|47,7
|41,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Sperling" |Olaf Sperling
|2,0
|8,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Sachtleben" |Heiko Sachtleben
|7,2
|11,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Manfred Sohn" |Manfred Sohn
|3,7
|3,5
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Freie Wähler || || ||0,8
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Max Rother" |Max Rother
|2,2
|2,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 60,1 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Peine fünf Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Möhle (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Weyberg, Silke " | Silke  Weyberg
| 39,7
| 37,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Möhle, Matthias " | Matthias  Möhle
| 43,4
| 38,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Sperling, Olaf" | Olaf Sperling
| 3,9
| 7,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Kentner, Elke" | Elke Kentner
| 4,6
| 5,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Eggers, Jürgen" | Jürgen Eggers
| 8,4
| 8,2
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| NPD
|
|
| 1,5
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
|}

Landtagswahl 2003 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2003 war der Wahlkreis kleiner und umfasste nur Edemissen und Peine. Direkt gewählt wurde Ulrich Biel (SPD). Im Wahlkreis Peine traten sechs Kandidaten an.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Peine)